Барабаны:
 Барабаны — множественное число слова Барабан.
 Барабаны — обиходное название Ударной установки.
 Барабаны —  деревня в Опочецком районе Псковской области.